Erkki Aaltonen (°1910), Fins violist en componist
Juhani Aaltonen, Fins fluitist en saxofonist
Mika Aaltonen, Fins voetballer
Paavo Aaltonen, Fins gymnast
Patrick Aaltonen, Fins-Thais voetballer
Rauno Aaltonen, Fins rallyrijder
Uma Aaltonen, Fins schrijfster, journaliste en politica
Wäinö Aaltonen, Fins kunstenaar
Wäinö Aaltonenmuseum, museum in de Finse stad Turku